Венсенн () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн.
 Велодром де Венсенн (офіційна назва Vélodrome Jacques Anquetil — La Cipale) — стадіон у Венсенському лісі під Парижом, Франція.